Affaitati ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Maria Affaitati (1660–1721), italienischer Kapuziner und Autor
 Carlo Ambrogio Affaitati (1625–1695), italienischer Priester
 Isidoro Affaitati  (1622–≈1684), italienischer Militäringenieur und Architekt